Cabeceiras – comune brasiliano dello stato del Goiás
Cabeceiras de Basto – comune portoghese del distretto di Braga
Cabeceiras de Basto – freguesia di Cabeceiras de Basto